Gänsemarkt steht für:
 Gänsemarkt (Calvörde), ein öffentlicher Platz in Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Gänsemarkt, ein öffentlicher Platz in Hamburg-Neustadt
 Gänsemarkt, der zentrale Platz des Herforder Stadtviertels Radewig, siehe Radewig#Gänsemarkt
 U-Bahnhof Gänsemarkt, eine Haltestelle der Hamburger U-Bahn-Linie U2